Lista över personer som varit guvernör i delstaten Idaho:

Se även
Idaho
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

 
Idaho